Conaperta är ett släkte av plattmaskar. Conaperta ingår i familjen Convolutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Conaperta